USA's kvindefodboldlandshold (USWNT) repræsenterer USA i internationale fodboldturneringer for kvinder. Holdet styres af United States Soccer Federation og konurrerer i CONCACAF (the Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football). Holdet har været et af de mest succesfuld i internationel fodboldturneringer for kvinder og har vundet fire verdensmesterskaber, inklusiv det første verdensmesterskab i fodbold for kvinder nogenside i 1991, fire gange har holdet vundet olympisk guld, syv gange har de vundet CONCACAF Gold Cup og ti gange har de vundet Algarve Cuppen. USA har fået medalje til hvert eneste VM og OL i fodbold for kvinder i perioden fra 1991 til 2015, før holdet blev slået ud i kvartfinalerne under sommer-OL 2016, efter en straffesparkskonkurrence.

Deltagelser i de største turneringer

VM i fodbold 
Holdet har deltaget i hvert eneste verdensmesterskab i fodbold for kvinder og har, indtil 2015, vundet en medalje ved alle VM.

Olympiske lege 
Holdet har deltaget ved alle fodboldturneringer for kvinder ved de olympiske lege frem til 2016 og har vundet en medalje hver gang, indtil 2016, da de blev slået ud i kvartfinalerne med straffesparkskonkurrence.

Statistik angående cheftrænere 

Statistik pr. 11. februar 2020

Spillerstatistik 

Aktive spillere ses med fed skrift. Opdateret pr. 11. februar 2020

Spillere med flest kampe 

Kilde

Topscorerere 

Kilde

Flest assists 

Kilde Opdateret 11. februar 2020

Anførere

Aktuel trup 
Følgende 22 spillere blev udtaget til den endelige trup til Sommer-OL 2021 i Tokyo.

Landstræner: Vlatko Andonovski

Noter:
  = Preliminær trup

Kommende resultater

2021 

 USWNT Schedule
 USWNT Results
 USA: Fixtures and Results – FIFA.com

Hæder 

CONCACAF mesterskabet og Gold Cup
Mestre: 1991, 1993, 1994, 2000, 2002, 2006, 2014

CONCACAF kvalifikation for kvinder til de olympiske lege
Mestre: 2004, 2008, 2012, 2016

Algarve Cup
Mestre: 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015

U.S. Cup
Mestre: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002

Four Nations Tournament
Mestre: 1998, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011

Peace Queen Cup
Mestre: 2006, 2008

Albena Cup
Mestre: 1991

SheBelieves Cup
Mestre: 2016DFB Centenary TournamentMestre: 2000Pacific CupMestre: 2000Brazil CupMestre: 1996North America CupNorth America Cup 1990 rsssf.com. Retrieved October 12, 2013.
Mestre: 1990Canada CupMestre: 1990Australia CupMestre: 2000Tournoi InternationalMestre: 1995Chiquita CupMestre: 1994Tri-Nations TournamentMestre: 1994Goodwill GamesMestre: 1998Columbus Cup'Mestre:'' 1993

Referencer 

Kvindefodboldlandshold
USA's fodboldlandshold